Кро́на:

Монета или денежная единица 
 Крона — общее название ряда европейских монет, а также денежная единица нескольких стран.
 Австро-венгерская крона
 Австрийская крона
 Венгерская крона
 Английская крона
 Гренландская крона
 Датская крона
 Исландская крона
 Лихтенштейнская крона
 Норвежская крона
 Словацкая крона
 Фарерская крона
 Чешская крона
 Чехословацкая крона
 Шведская крона
 Эстонская крона
 Крона Богемии и Моравии

Другие значения  
 Крона дерева — совокупность веток и листьев в верхней части растения.
 Батарейка «Крона» — название типа электрических батареек.
 «Крона-Росавто» — российский мини-футбольный клуб из Нижнего Новгорода.
 Радиооптический комплекс распознавания космических объектов «Крона» — российский лазерный локационный комплекс системы контроля космического пространства